Змагання з плавання на дистанції 50 метрів брасом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 4 серпня (попередні запливи і півфінали) і 5 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:30.

Півфінали
Півфінали розпочались 4 серпня о 17:48.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся о 18:10.

Примітки 

50 метрів брасом (чоловіки)